

События

Январь 
 1 января
 Государство Западное Самоа провозгласило государственный суверенитет.
 Введён в действие Воздушный кодекс СССР.
 7 января — по дороге из Москвы в Дубну попал в автокатастрофу Лев Ландау. После аварии Ландау до самой смерти в 1968 г. не занимался научной деятельностью.
 22 января — ушёл в отставку премьер-министр Танганьики Джулиус Ньерере. Его сменил Рашиди Кавава.
 27 января — Катастрофа Ан-10 в Ульяновске. 13 погибших.

Февраль 
 2 февраля — парад планет, в котором участвовали семь из восьми планет солнечной системы (Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, а также Плутон).
 3 февраля — США ввели полное эмбарго на торговлю с Кубой.
 4 февраля — вторая Генеральная национальная ассамблея народа Кубы приняла Вторую Гаванскую декларацию с осуждением решения об исключении Кубы из Организации американских государств (ОАГ) и обвиняющую в заговоре против Кубы США и «олигархические правительства» Латинской Америки.
 9 февраля — в средних школах СССР отменена допризывная военная подготовка.
 10 февраля — на границе Западного и Восточного Берлина состоялся обмен сбитого над территорией СССР американского лётчика Фрэнсиса Пауэрса на советского разведчика Рудольфа Абеля.
 19 февраля — в Женеве состоялась очередная встреча руководителей трёх противоборствующих лаосских сторон.
 20 февраля
 3-й пилотируемый старт США, 1-й орбитальный полёт. Джон Гленн на корабле Меркурий-6.
 В СССР ужесточены меры по борьбе со взяточничеством. За взяточничество в особо крупных размерах установлено наказание от 8 до 15 лет тюремного заключения или расстрел с конфискацией имущества.
 28 февраля — опубликован проект конституции Северной Родезии.

Март 
 1 марта — Катастрофа Boeing 707 в Нью-Йорке.
 2 марта — в результате военного переворота в Бирме к власти пришёл Революционный совет во главе с генералом Не Вином. Революционный совет опубликовал политическую декларацию «Бирманский путь к социализму».
 4 марта — Катастрофа DC-7 в Дуале — крупнейшая в истории самолётов данной модели.
 9 марта — Катастрофа Ли-2 на Аральском море.
 15 марта — президент Джон Кеннеди ввёл в США «Билль о правах потребителя».
 16 марта
 В СССР осуществлён запуск спутника Космос-1, положившего начало осуществлению комплексной научной программы.
 Над Тихим океаном пропал самолёт Lockheed L-1049H Super Constellation американской авиакомпании Flying Tiger Line со 107 людьми на борту, перевозивший военных из Калифорнии в Республику Вьетнам. По количеству жертв это крупнейшее исчезновение самолёта в XX веке.
 18 марта — подписаны Эвианские соглашения, завершившие войну в Алжире.
 24 марта — временным президентом Южной Кореи стал генерал Пак Чжон Хи. Президент Юн Бо Сон смещён.

Май 
 3 мая — в Казахской ССР образованы Западно-Казахстанский край и Южно-Казахстанский край.
 5 мая — на учредительном съезде образована Коммунистическая партия Лесото.
 7 мая — силы Патриотического фронта Лаоса заняли город Луангнамтха. На территории, контролировавшейся правительством принца Бун Ума введено осадное положение.
 13 мая — президент США Джон Кеннеди отдал приказ о подготовке войск для военной акции в случае обострения ситуации в Лаосе. К берегам Индокитая отправлена оперативная группа 7-го флота США.
 15 мая — президент США Джон Кеннеди отдал приказ о переброске в Таиланд 4000 военнослужащих на случай помощи по «обеспечению территориальной целостности» Лаоса.
 22 мая — Катастрофа Boeing 707 под Юнионвиллом — крупнейшая в штате Миссури (45 погибших).
 24 мая — 4-й пилотируемый космический полёт США. Малькольм Карпентер на корабле Меркурий-7.

Июнь 
 1—2 июня — массовый расстрел бастующих рабочих в Новочеркасске.
 3 июня — в парижском аэропорту Орли при взлёте разбился Boeing 707, погибли 130 человек. Первая катастрофа реактивного самолёта с более чем 100 погибшими.
 4 июня
 На аудиенции в Луангпхабанге король Лаоса Шри Саванг Ваттхана вновь утвердил Суванну Фуму главой правительства национального единства.
 Катастрофа Ту-104 под Софией.
 12 июня — после совещания в Кханхае (Долина Кувшинов) принцы Суванна Фума, Суфанувонг и Бун Ум подписали коммюнике об образовании правительства национального единства Лаоса.
 20 июня — США предприняли попытку ядерного взрыва в космическом пространстве. Ракета «Тор», запущенная с острова Джонстон в Тихом океане, уничтожена по команде с земли после обнаружения неполадок. Ядерного взрыва не произошло.
 22 июня — Катастрофа Boeing 707 в Гваделупе — крупнейшая в данной стране (113 погибших).
 23 июня — король Лаоса Шри Саванг Ваттхана утвердил состав правительства национального единства во главе с Суванна Фумой. На следующий день прекращены все военные действия на территории страны.
 27 июня — сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла решение о ликвидации бельгийской опеки над Руандой и Бурунди.
 30 июня
 Национальный конгресс народных сил в Каире принял Хартию национальных действий, провозгласившую для Египта путь к социализму.
 Катастрофа Ту-104 под Красноярском — крупнейшая в СССР на тот момент (84 погибших).

Июль 
 1 июля — провозглашена независимость Руанды
 2 июля — делегация Лаоса включилась в процесс работы Женевского совещания по лаосской проблеме.
 5 июля — провозглашена независимость Алжира.
 6 июля — Катастрофа Ил-14 под Ташкентом.
 8 июля — Катастрофа DC-8 под Джуннаром.
 9 июля — Правительство Лаоса опубликовало заявление о нейтралитете страны.
 17 июля — американский самолёт X-15, пилотируемый Робертом Уайтом, впервые пересёк границу космоса (50 миль, согласно классификации Военно-воздушных сил США).
 23 июля — подписаны Женевские соглашения по Лаосу, признавшие нейтралитет этой страны.
 27 июля — в Лаосе подписано соглашение о прекращении огня на всей территории страны.
 28 июля — Катастрофа Ан-10 под Гаграми.

Август 
 1 августа
 Западное Самоа и Новая Зеландия заключили договор, по которому все внешние сношения Западного Самоа стали осуществляться через новозеландские дипломатические миссии.
 Совершено покушение на президента Ганы Кваме Нкруму, который встречался с группой школьников в деревне Кулунгугу на севере Ганы. Во время взрыва бомбы погиб один школьник, 56 человек получили ранения, сам Кваме Нкрума не пострадал.
 11 августа — в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Восток-3», пилотируемый лётчиком-космонавтом майором Андрияном Николаевым. Посадка 15 августа.
 12 августа — в Советском Союзе на орбиту спутника Земли выведен космический корабль «Восток-4» с Павлом Поповичем. Совершён первый в мире групповой полёт двух кораблей. Посадка 15 августа.
 15 августа — подписано соглашение о передаче находящегося под контролем Нидерландов Западного Ириана в состав Индонезии.
 22 августа — неудавшееся покушение на президента Франции генерала де Голля.
 27 августа — во Вьентьяне состоялась торжественная церемония вступления в должность министров правительства национального единства Лаоса.
 31 августа — государство Тринидад и Тобаго провозгласило государственный суверенитет.

Сентябрь 
 1 сентября — землетрясение в иранском остане Казвин разрушило более 21 тысячи домов и унесло жизни свыше 12 тысяч человек.
 2 сентября — в Новосибирске был официально зарегистрирован миллионный житель.
 3 сентября — Катастрофа Ту-104 под Хабаровском.
 9 сентября — ПВО Китая сбила над своей территорией самолёт-разведчик Lockheed U-2 ВВС Тайваня, пилот умер от ран. Впоследствии над КНР сбили ещё четыре U-2 — 1 ноября 1963, 7 июля 1964, 10 января 1965 и 8 сентября 1967 г., во всех случаях — зенитными ракетами советского образца.
 10 сентября — Катастрофа KC-135 под Споканом.
 18 сентября
 В Таизе скончался король Йеменского Мутаваккилийского Королевства имам Ахмед. Принц Мухаммед аль-Бадр провозглашён королём под именем Мухаммеда.
 Катастрофа Ил-14 под Нижними Крестами.
 25 сентября — на первом заседании алжирского Национального учредительного собрания провозглашена Алжирская Народная Демократическая Республика.
 26 сентября — йеменская армия при поддержке танков штурмом взяла королевский дворец Дар аль-Башаир в Сане. В ходе переворота (Йеменская революция 1962 года) монархия свергнута, страна провозглашена Йеменской Арабской Республикой.
 27 сентября — провозглашена временная конституция (Конституционная декларация) Объединённой Арабской Республики.

 28 сентября — в Йеменской Арабской Республике сформирован Совет революционного командования во главе с Абдаллой ас-Саллялем. В тот же день в Сану и Таиз прибыли первые египетские войска.

Октябрь 
 1 октября — Нидерландская Новая Гвинея перешла под управление Временной исполнительной администрации ООН. Спустя полгода эта территория была передана Индонезии.
 3 октября — 5-й пилотируемый полёт США. Уолтер Ширра на корабле Меркурий-8.
 9 октября — министр иностранных дел Лаоса Киним Фолсена сообщил Международной контрольной комиссии, что на территории Лаоса нет иностранных войск, о чём свидетельствуют данные всех трёх противоборствующих группировок.
 10 октября — с захвата сторонниками монархии города Саад близ границы Саудовской Аравии началась гражданская война в Северном Йемене.
 11 октября — начало работы II Ватиканского собора.
 15 октября — началось противостояние между США и СССР из-за советских ядерных ракет, размещённых на Кубе (Карибский кризис). Конфликт поставил весь мир на грань ядерной войны (кризис был разрешён через 13 дней). Убраны советские ракеты с Кубы и американские из Турции.
 16 октября — вышла в эфир молодёжная радиостанция «Юность».
 22 октября — Приводнение DC-7 в Ситке.
 25 октября — Катастрофа Ту-104 в Москве. 11 погибших.
 30 октября — провозглашена Конституционная декларация Йеменской Арабской Республики, ставшая временной конституцией сроком на 5 лет.

Ноябрь 
 1 ноября — в СССР произведён запуск АМС «Марс-1», первого космического аппарата, запущенного к Марсу.
 5 ноября — Тодор Живков заявил на VIII съезде Болгарской коммунистической партии, что ЦК БКП считает реальной задачу начать постепенный переход Болгарии к коммунизму к середине предстоящего двадцатилетия.
 8 ноября — между Египтом и Йеменской Арабской Республикой подписан договор о взаимной обороне, узаконивший пребывание в Йемене египетского экспедиционного корпуса. Вскоре Анвар Садат назначен представителем президента Насера в Йемене.
 18 ноября — в журнале «Новый мир» № 11 опубликована повесть А. И. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
 26 ноября — президент Конго Жозеф Касавубу объявил амнистию участникам оппозиции и сепаратистского движения в стране.
 27 ноября — Катастрофа Boeing 707 под Лимой.
 28 ноября — в Лаосе подписано коммюнике о создании единой национальной армии.

Декабрь 
 2 декабря — референдум в Южной Корее. За новую конституцию проголосовали 78 % участвовавших в голосовании.
 9 декабря — Танганьика провозглашена Республикой. Джулиус Ньерере стал президентом; пост премьер-министра, который занимал Рашиди Кавава, упразднён.
 12 декабря — председатель Совета революционного командования Северного Йемена Абдалла ас-Салляль выступил с программой модернизации страны. В тот же день ему присвоено звание маршала.
 15 декабря
 Прокламацией короля Непала обнародована новая конституция страны. В Непале введена панчаятская система.
 Сформировано первое африканское коалиционное правительство Северной Родезии.
 17 декабря
 Генерал Пак Чжон Хи вступил на пост президента Южной Кореи.
 Принята новая Конституция княжества Монако.
 19 декабря — Египет выразил готовность отозвать египетский экспедиционный корпус из Северного Йемена, если Саудовская Аравия прекратит поддержку вооружённых отрядов йеменских монархистов

Без точных дат 
 Изобретена игрушка спирограф, ставшая лучшей обучающей игрушкой на протяжении 4 лет подряд (1965—1969).

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Телевидение

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Авиация

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Иоанн XXIII, папа римский.

Родились 
См. категорию

Январь 
 5 января — Сьюзи Эмис, американская актриса и фотомодель.
 6 января — Рене Корнехо Диас — перуанский политик, премьер-министр Перу в 2014 году.
 7 января
 Александр Дугин, российский философ, политолог и публицист.
 Сати Спивакова, советская и российская актриса, телеведущая.
 Халли Тодд, американская телевизионная актриса.
 9 января — Сесилия Габриэла, мексиканская актриса.
 11 января — Ким Коулз, американская телевизионная актриса и комедиантка.
 14 января — Сергей Лейбград, советский поэт, литературный деятель, публицист.
 17 января — Джим Керри, американский комедийный киноактёр.
 18 января — Тамара Гвердцители, эстрадная певица, народная артистка СССР.
 20 января — Софи Томпсон, британская актриса.
 24 января — Барбара Куписти, итальянская актриса, режиссёр, сценарист.
 28 января
 Лариса Брохман, российская актриса озвучивания, певица.
 Тайра Феррелл, американская актриса.
 29 января
 Ёсиюки Садамото, японский мангака, дизайнер аниме-студии Gainax.
 Николас Туртурро, американский актёр.
 30 января
 Дмитрий Замятин, советский географ, культуролог, эссеист, поэт.
 Абдалла II, король Иордании.

Февраль 
 3 февраля — Мишель Грин, американская актриса, певица и автор песен.
 4 февраля — Виктор Бирюков, советский предприниматель и политик.
 5 февраля
 Дженнифер Джейсон Ли, американская актриса, сценарист, продюсер и певица.
 Виктор Раков, советский и российский актёр театра и кино.
 6 февраля — Эксл Роуз, американский рок-музыкант, фронтмен группы Guns N' Roses.
 7 февраля — Брайан, Дэвид, клавишник и бэк-вокалист американской рок-группы Bon Jovi.
 9 февраля — Алексей Пиманов, советский журналист, продюсер, режиссёр, ведущий телепрограмм и политический деятель.
 10 февраля
 Роза Сябитова, телеведущая, сваха
 Клиффорд Бёртон, бас-гитарист группы Metallica (ум. 1986).
 11 февраля — Николай Девлет-Кильдеев, советский и российский гитарист, участник рок-группы «Моральный Кодекс».
 13 февраля
 Сергей Габриэлян, советский и российский актёр театра и кино.
 Максим Леонидов, советский и российский музыкант, актёр.
 Александр Песков, российский артист эстрады, пародист.
 16 февраля — Диана Рахимова, российская актриса театра и кино.
 18 февраля — Джули Стрэйн, американская актриса и фотомодель.
 20 февраля — Елизавета Глинка, российский общественный деятель и правозащитник. Филантроп, по образованию врач-реаниматолог, исполнительный директор Международной общественной организации «Справедливая помощь» (погибла в 2016)

Март 
 10 марта — Жасмин Гай, американская актриса, певица и танцовщица.
 11 марта — Барбара Элин Вудс, американская актриса.
 12 марта — Джулия Кэмпбелл, американская актриса.
 15 марта — Игорь Алейников, советский кинорежиссёр (погиб в 1994).
 21 марта
 Мехди Джомаа, тунисский политик, премьер-министр Туниса.
 Мэттью Бродерик, американский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
 Рози О’Доннелл, американская телеведущая, комедийная актриса, продюсер, певица.
 22 марта — Катажина Фигура, польская актриса.
 23 марта — Дженни Райт, американская киноактриса.
 25 марта — Марсия Кросс, американская телевизионная актриса
 28 марта — Александра Биллингс, американская актриса и певица.

Апрель 
 3 апреля
 Александр Симонец, — советский актёр.
 Джаяпрада, индийская актриса и политик.
 Дженнифер Рубин, американская актриса и модель.
 5 апреля — Кирсан Илюмжинов, советский политик, 1-й президент Калмыкии, президент международной шахматной федерации (ФИДЕ).
 7 апреля — Михаил Круг, советский и российский певец (убит в 2002).
 9 апреля — Игорь Подольчак, украинский художник и режиссёр.
 12 апреля — Михаил Турецкий, российский певец, дирижёр, народный артист России, основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» и женского музыкального коллектива SOPRANO.
 18 апреля
 Джефф Данэм, американский юморист, кукольник-чревовещатель.
 Пунам Дхиллон, индийская актриса кино, театра и телевидения.
 24 апреля — Светлана Лазарева, советская и российская эстрадная певица.
 30 апреля — Николай Фоменко, советский и российский музыкант, певец, один из основателей и участник бит-квартета «Секрет», автор песен, актёр, радио- и телеведущий. Также известен как спортивный комментатор, журналист, шоумен, автогонщик, предприниматель, композитор, бизнесмен, гитарист, сценарист, кинокомпозитор, телепродюсер, кинопродюсер, телережиссёр.

Май 
 1 мая
 Майя Моргенштерн, румынская актриса театра и кино.
 Елена Ханга, российская журналистка, телеведущая и радиоведущая.
 2 мая
 Элизабет Берридж, американская актриса и певица.
 Мици Капча, американская актриса и кинорежиссёр.
 3 мая — Ирина Ракшина, российская актриса кино и театра.
 8 мая — Валерий Тодоровский, советский кинорежиссёр.
 9 мая — Дэвид Гаан, британский музыкант, лидер группы «Depeche Mode».
 12 мая — Эмилио Эстевез, киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер
 18 мая
 Крету Сандра, певица.
 Батырхан Шукенов, первый солист группы А'Студио (ум. 2015)
 20 мая — Александр Дедюшко, советский и российский актёр театра и кино (погиб в 2007).
 24 мая — Артур Беркут (Михеев), рок-музыкант, вокалист групп Автограф, Ария, «Артур Беркут» и другие.
 26 мая
 Аркадий Мамонтов, российский тележурналист, телеведущий, автор ряда документальных фильмов на «острые» темы.
 Джини Фрэнсис, американская телевизионная актриса.
 28 мая — Андрей Панин, российский актёр (ум. в 2013).
 30 мая — Кевин Истмен, художник комиксов, издатель, писатель.
 31 мая — Виктория Руффо, мексиканская актриса и телеведущая.

Июнь 
 7 июня
 Наталья Корецкая, российская актриса театра и мюзиклов, певица.
 Наталья Мерц, советская и российская актриса театра и кино.
 10 июня
 Кэролайн Хеннеси, американская актриса.
 Джина Гершон, американская актриса.
 13 июня
 Марк Франкель, британский актёр.
 Элли Шиди, американская киноактриса.
 Владимир Правик, советский пожарный, старший лейтенант, принимал участие в тушении пожара и ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986-ом году. (ум. в 1986)
 17 июня — Александра Захарова, советская и российская актриса.
 19 июня — Пола Абдул, американская певица, продюсер, танцовщица, хореограф, актриса и телеведущая.
 21 июня
 Виктор Цой, лидер и вокалист советской рок-группы «Кино» (погиб в 1990).
 Сандра Юхас Акоста, венесуэльская актриса, поэт, сценарист и радиоведущая.
 28 июня — Вячеслав Гришечкин, советский и российский актёр театра и кино, режиссёр.
 29 июня — Аманда Донохью, английская актриса.
 30 июня — Дирдри Лавджой, американская актриса.

Июль 
 3 июля — Том Круз, американский актёр, кинорежиссёр, продюсер, сценарист.
 7 июля — Жанна Агузарова, советская и российская певица.
 8 июля — Джоан Осборн, американская певица и автор песен.
 11 июля — Сергей Голубицкий, советский писатель, журналист и другое.
 16 июля — Григорий Лепс (Лепсверидзе), российский певец, композитор.
 18 июля — Дженсен Бьюкенен, американская актриса мыльных опер.
 21 июля — Ли Аарон, канадская джаз- и рок-певица.
 22 июля
 Роман Мадянов, советский и российский актёр театра и кино.
 Рина Оуэн, новозеландская актриса, сценарист, продюсер.
 26 июля — Сергей Кириенко, российский политик, премьер-министр Российской федерации с апреля по август 1998 года.
 29 июля — Мирослав Шкоро, хорватский певец, музыкант и политик.
 31 июля — Уэсли Снайпс, американский актёр.

Август 
 2 августа — Синтия Стивенсон, американская актриса.
 8 августа — Mohandas Dewese, американский рэпер.
 6 августа — Мишель Йео, малайзийская актриса и танцовщица китайского происхождения.
 10 августа — Венера Нигматулина, советская и казахская киноактриса.
 14 августа — Алёна Свиридова, российская певица, актриса, телеведущая. Член Союза писателей РФ (2002), Заслуженная артистка РФ (2004).
 19 августа
 Юрий Стыцковский, советский, российский и украинский комик, режиссёр, сценарист и продюсер, актёр комик-труппы «Маски», руководитель и ведущий программы «Каламбур».
 Валери Каприски, французская киноактриса.
 21 августа — Виктор Рыбин, советский музыкант, лидер группы «Дюна».

Сентябрь 
 1 сентября
 Рууд Гуллит, нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Кэроли Кармелло, американская актриса и певица.
 Мишель Мейринк, канадская актриса и бизнесвумен.
 4 сентября — Вера Фалютинская, советская и российская актриса театра и кино.
 11 сентября
 Николай Бандурин, российский артист эстрады, актёр и куплетист, автор-исполнитель.
 Виктория Полевая, советский композитор.
 Кристи Макникол, американская актриса.
 12 сентября — Игорь Шавлак, советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 15 сентября
 Дина Лохан, американская телевизионная персона, актриса, кинопродюсер, танцовщица, модельер, писательница и менеджер.
 Ребекка Миллер, американская актриса, сценарист и кинорежиссёр, представитель независимого кино.
 24 сентября — Ниа Вардалос, американо-канадская актриса, сценарист, режиссёр и продюсер греческого происхождения.
 25 сентября — Аида Туртурро, американская актриса.
 29 сентября — Ирина Георгиевна Агашкова-Коренева, актриса Башкирского республиканского русского Драматического театра.

Октябрь 
 1 октября — Али Узденов, российский предприниматель, менеджер, председатель совета директоров ОАО ФК «Ростов».
 11 октября — Джоан Кьюсак, американская актриса.
 12 октября — Аминату Туре, сенегальская женщина-политик, премьер-министр страны с 2013 году.
 13 октября — Келли Престон, американская актриса и фотомодель (ум. 2020)
 16 октября — Дмитрий Хворостовский, советский и российский оперный певец (ум. в 2017).
 26 октября — Кэри Элвес, британский актёр. Фильмы «Робин Гуд» и другие.
 28 октября — Дафна Зунига, американская актриса.

Ноябрь 
 1 ноября — Энтони Кидис, солист «Red Hot Chili Peppers».
 3 ноября — Гейб Нюэлл, Генеральный директор «Valve».
 4 ноября — Надежда Горшкова, советская и российская актриса, продюсер.
 5 ноября — Ирина Мишина, советский и российский журналист, телеведущая, режиссёр, публицист.
 9 ноября — Терил Ротери, канадская актриса.
 11 ноября — Деми Мур, американская актриса.
 16 ноября
 Игорь Корнелюк, советский и российский музыкант и композитор, певец.
 Лора Сан Джакомо, американская актриса.
 19 ноября — Джоди Фостер, американская актриса и режиссёр.
 22 ноября — Виктор Пелевин, современный писатель.
 24 ноября — Елена Зайцева, народная артистка Российской Федерации, солистка Московской оперетты.
 28 ноября — Джейн Сиббетт, американская актриса и продюсер.
 30 ноября
 Александр Бородюк, советский и российский футболист, тренер.
 Стейси Шер, американская актриса и кинопродюсер.

Декабрь 
 5 декабря — Галина Самойлова, советская и российская актриса театра и кино
 6 декабря — Джанин Тёрнер, американская актриса.
 7 декабря — Гресия Кольменарес, венесуэло-аргентинская актриса.
 8 декабря — Елена Валюшкина, советская актриса.
 9 декабря — Фелисити Хаффман, американская актриса.
 10 декабря — Масакадзу Кацура, мангака.
 14 декабря — Джинджер Линн, американская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, певица и фотомодель.
 15 декабря — Игорь Угольников, российский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 16 декабря — Марушка Детмерс, нидерландская актриса.
 30 декабря — Алессандра Муссолини, итальянская актриса, певица, политик. Внучка Бенито Муссолини.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1962 году
 25 мая — Сергей Александрович Щербатов, князь, художник, коллекционер и меценат.
 1 июня — Адольф Эйхман, приговорённый к смерти нацистский преступник, повешен в тюрьме израильского города Рамле.
 27 июля – Ион Тукулеску, румынский художник-модернист (род. в 1910 году).
 5 августа — Мэрилин Монро, американская кинозвезда (род. 1926).
 9 августа — Герман Гессе, немецкий писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1946 года.
 21 октября — Илья Чернышёв, Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Бразилии.
 18 ноября — Нильс Бор, датский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1922).
 30 ноября — Макс Фасмер, лингвист, автор этимологического словаря русского языка.
 19 марта — Василий Иосифович Сталин, советский военный лётчик, генерал-лейтенант авиации.

Нобелевские премии 
 Физика — Лев Давидович Ландау — «За пионерские работы в области теории конденсированных сред, в особенности жидкого гелия».
 Химия — Джон Коудери Кендрю и Макс Фердинанд Перуц — «За исследования структуры глобулярных белков. Они обнаружили нечто, чего никто ранее не видел, — это была трёхмерная структура молекулы белка во всей её сложности».
 Медицина и физиология — Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик — «За расшифровку структуры ДНК».
 Литература — Джон Стейнбек — «За реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением».
 Премия мира — Лайнус Карл Полинг — «Как автор проекта договора о запрещении ядерных испытаний».

См. также

Примечания